Мохаммед Шавки Али Салям (; 15 октября 1981, Порт-Саид) — египетский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Египта. На Кубке африканских наций 2006 года без замен провёл все матчи.

Карьера игрока 
Шавки начал карьеру в клубе «Аль-Масри», откуда перебрался в клуб «Аль-Ахли» из Каира, где зарекомендовал себя, как игрока с хорошим дальним ударом, забив несколько голов за клуб.

Подписал трёхлетний контракт с «Мидлсбро» 31 августа 2007 года. Сумма трансфера составила — £650,000.

Шавки дебютировал за «Боро» в матче 3-го раунда Кубка лиги против «Тоттенхэма» 26 сентября 2007 года.

В первом матче сборной на Кубке конфедераций 2009 года в ЮАР, забил гол в ворота сборной Бразилии (Египет уступил 3:4).

Достижения 
 Египет
 Бронзовый призёр Чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2001 года
 Победитель Кубка Африканских наций (2): 2006, 2008

 «Аль-Ахли»
 Бронзовый призёр Клубного чемпионата мира по футболу 2006 года
 Победитель Лиги чемпионов КАФ 2006 года
 Победитель Лиги Чемпионов КАФ 2005 года
 Чемпион Египта (3): 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Победитель Суперкубка КАФ 2006, 2007
 Победитель Кубка Египта 2006, 2007
 Победитель Суперкубка Египта 2005, 2006, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на официальном сайте «Мидлсбро»
 
 
 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки сборной Египта по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Аль-Масри»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Келантан»
Игроки ФК «Эраб Контракторс»